Clapton (álbum)
 Clapton-on-the-Hill — Gloucestershire, Inglaterra

Desambiguações de topônimos
Desambiguações de música